Дернова — річка в Сумській області України, права притока Ворсклиці
 Дернова — присілок, Шатровський район, Курганська область, Росія